C18 steht für:
 eine Variante der Programmiersprache C, siehe Varianten der Programmiersprache C #C18
 Chrysler C18, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1938
 ein radioaktives Isotop des Kohlenstoffes
 Combat 18, eine neonazistisch-terroristische Organisation
 Hauptstraße C18, eine Straße in Namibia
 eine bestimmte Art von Chromatografiematerial, auf Basis von Kieselgel und Octadecylsilanen
 eine Figur aus dem Dragonball-Z-Universum
 Caldwell 18, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C18